Пелагиадский сельсовет — упразднённое сельское поселение в Шпаковском районе Ставропольского края России.

Административный центр — село Пелагиада.

Символика 
Эмблема и флаг Пелагиадского сельсовета были утверждены 18 августа 1997 года.

Эмблема муниципального образования — прямоугольный щит, разделённый на две части. В верхней части эмблемы орнамент из пяти прямоугольников жёлтого цвета, символизирующих 5 камней — пяти районов села: Верхней сотни, Ковалёвки, Центра, Сибирки, Калгановки, опирающихся на флаг, слева — Российской Федерации, справа — флаг Ставропольского края. В нижней части эмблемы — солнце, освещающее поле с голубыми прожилками ручьёв, которыми славится село Пелагиада.

Флаг представлял собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2. Его композиция почти полностью повторяла верхнюю часть эмблемы с той лишь разницей, что изображения флагов России и Ставропольского края помещались в правом верхнем углу полотнища.

Авторы проектов символики — Артём Шипилов и Марина Сабурова.

История 
30 января 1930 года Софиевскому сельсовету был передан хутор Хлебороб из Пелагиадского сельсовета Изобильно-Тищенского района.

Статус и границы сельского поселения установлены в 2004 году Законом Ставропольского края.

С 16 марта 2020 года все муниципальные образования района были упразднены и включены в Шпаковский муниципальный округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Шпаковского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году